Сезон 1951 стал для ЦДСА 14-м в чемпионате СССР по футболу. Это был последний полноценный сезон до того, как команда была расформирована.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Соревнования

Чемпионат СССР

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок СССР

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

ЦДСА Москва
1951
Чемпионские сезоны футбольных клубов СССР
Футбол в СССР в 1951 году